Jake Brown (né en 1974), skateur professionnel australien
Jake Brown (né en 1992), biathlète américain